«Wild Hope» — п'ятий студійний альбом американської співачки Менді Мур. Реліз відбувся 18 червня 2007 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Продажі 
Станом на травень 2013 було продано понад 200,000 копій в США та понад 600,000 копій альбому по всьому світу.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Менді Мур 

Альбоми Менді Мур